(« monte le son » en anglais) peut faire référence aux articles suivants :
 Pump Up the Volume, film américain réalisé par Allan Moyle (1990) ;
 Pump Up the Volume, chanson du groupe M|A|R|R|S (1987) ;
 Pump Up the Valuum, album de NOFX (2000).